Matz kan syfta på följande

Personer med efternamnet 
 Andreas Matz (född 1964), svensk journalist
 Andromeda Matz (född 1965), svensk journalist och författare
 Ebba Matz (född 1963), svensk skulptris
 Edvard Matz (1921–2007), svensk journalist och författare
 Evelyn Matz (född 1955), tysk handbollsspelerska
 Johanna Matz (född 1932), österrikisk skådespelerska
 Kerstin Matz (född 1930), svensk journalist och författare
 Richard Matz (1920–1992), svensk debattör och översättare
 Siegfried Matz (1890–1960), svensk jurist och ämbetsman
 Walter Matz (1924–2006), svensk jurist och ämbetsman

Geografi 
 Mount Matz, berg i Antarktis